

Wsie w Polsce 
 Płowce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów, miejsce bitwy w 1331
 Płowce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok 
 Płowce – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Stare Juchy
 Płowce Drugie – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów

 Płowce – przystanek kolejowy w Płowcach

Zobacz też 
 Bitwa pod Płowcami